Criss ist der Familienname folgender Personen:

 Darren Criss (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Gene Criss, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Peter Criss (* 1945), US-amerikanischer Rock-Schlagzeuger
 Sonny Criss (1927–1977), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist

Criss bezeichnet außerdem:
 Criss (Band), eine US-amerikanische Hardrock-Band, die zwischen 1992 und 1995 bestand
 Criss (Album), eine EP der US-amerikanischen Hardrock-Band Criss
 Criss Strokes, Vorname des Pseudonyms von Christopher Ryan Chandler, einem US-amerikanischen Pornodarstellers

Siehe auch:
 Cris
 Criș
 Chris
 Kris (Begriffsklärung)
 Kriss
 Gris